Сан Хосе Чаварија има више значења:

 Сан Хосе Чаварија (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Чаварија (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику